De Adeccoligaen 2008 was het elfde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 5 april en eindigde op 1 november 2008. Topscorer werd Péter Kovács van kampioen Odd Grenland met 22 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

Eindstand

Promotie/degradatie
 Odd Grenland, Sandefjord en IK Start promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradant Hamarkameratene. Ditmaal promoveerden drie clubs omdat de hoogste afdeling werd uitgebreid: van 14 naar 16 clubs.
 Sogndal verloor in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Aalesunds FK, waardoor beide clubs op hetzelfde niveau bleven acteren.
 Sandnes Ulf en IL Hødd degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Aalesunds FK speelt ook in 2009 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
'''Odd Grenland
Espen Isaksen, Dag Ole Thomassen, Árni Gautur Arason, Anders Rambekk, Morten Fevang, Torjus Hansén, Tuomo Könönen, Fredrik Semb Berge, Stian Parkstad Johansen, Jan Tore Amundsen, Sven Fredrik Stray, Espen Ruud, Steffen Hagen, Søren Tougaard Jensen, Tommy Svindal Larsen, Alex Valencia, Magnus Lekven, Petter Bruer Hanssen, Jacob Sørensen, Kenneth Dokken, Fernando de Ornelas, Péter Kovács, Stefan Bärlin, Christopher Joyce, Tarjei Dale, Fredrik Gulsvik, Marius Lundeberg Enger, Chukwuma Akabueze en Niklas Bergseth. Trainer-coach: Dag-Eilev Fagermo. Assistent-trainer: Jan Frode Nornes.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2008
Noors voetbalelftal in 2008

2008
Competitievoetbal 2008